Bernard Descôteaux est un journaliste québécois, à la tête de la rédaction de Le Devoir.
Diane Descôteaux est une poète classique québécoise et haïjin.
Pierre Descoteaux () est un avocat et homme politique québécois.